10443 ван дер Пол (10443 van der Pol) — астероїд головного поясу.

 Балтазар ван дер Пол (нід. Balthasar van der Pol; нар. 27 січня 1889, Утрехт, Нідерланди — пом. 6 жовтня 1959, Вассенаар, Нідерланди) — голландський фізик.